Pajot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pajot (1609–1686), französischer Jesuit, Altphilologe, Romanist und Lexikograf
 Ludovic Pajot (* 1993), französischer Politiker
 Marc Pajot (* 1953), französischer Segler
 Vincent Pajot (* 1990), französischer Fußballspieler
 Yves Pajot (* 1952), französischer Segler